

Geografia

Austria 
 Wolfsegg – frazione di Heidenreichstein, città nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Wolfsegg am Hausruck – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)

Germania 
 Wolfsegg – comune tedesco nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)